Horrea bezeichnet:

 Ad Horrea, eine antike Stadt in Gallia Narbonensis, links der Mündung der Siagne, etwa 8 km westlich von Cannes
 Horrea Caelia, eine antike Stadt in der Provinz Byzacena in Africa, heute Hergla in Tunesien
 Horrea Coelia, ein Titularbistum, das auf Horrea Caelia zurückgeht
 Horrea (Mauretania), eine antike Stadt in der Provinz Mauretania Sitifensis, heute Aïn Roua in Algerien 
 Titularbistum Horrea, ein Titularbistum, das auf Horrea in Mauretania zurückgeht
 Mehrzahl von Horreum, einem antiken Lagerhaus